Lhyperplasie adénomateuse atypique pulmonaire (HAAP) est une lésion hyperplasique des pneumocytes bordant les alvéoles pulmonaires. Cette anomalie pourrait être un précurseur de l'adénocarcinome pulmonaire in situ (ou carcinome bronchioloalvéolaire).

Lésion pulmonaire